Burgher bezeichnet:
 Burgher, ethnische Gruppe in Asien

Burgher ist der Familienname folgender Personen:
 Lennox Burgher (* 1946), jamaikanischer Dreispringer
 Michelle Burgher (* 1977), jamaikanische Leichtathletin